Пам'ятник на честь 295-ї авіадивізії — пам'ятка історії місцевого значення, розташований на Калнишевського, 4 (Червоноармійська, 4) міста Новомосковська Дніпропетровської області.

Історія 
Пам’ятник воїнам-визволителям.
195-та Гвардійська стрілецька дивізія брала участь у звільненні міста Новомосковська. Наказом Головнокомандуючого, Маршала Радянського Союзу І.Сталіна від 23.09.1943 року 195-й Гвардійській стрілецькій дивізії було надано найменування «Новомосковська».
Цим жк наказом 295-ту авіадивізію найменовано на Новомосковською.

Новомосковськ